Концевич Григорій Митрофанович — кубанський фольклорист, композитор.
 Концевич Євген Васильович — український письменник, «шістдесятник», член Всеукраїнського товариства політичних в'язнів і репресованих.
 Концевич Іван Михайлович — богослов, історик церкви, інженер.
 Концевич Лев Рафаїлович — радянський та російський сходознавець, кореєзнавець, кандидат філологічних наук.
 Концевич Максим Львович — російський математик.
 Концевич Максим Прохорович — диригент, музикант, композитор і музичний педагог XVIII століття українського походження.
 Концевич Олександр — український оперний співак 19 сторіччя у Львові.